Marián Bielčík (ur. 27 sierpnia 1973 w Tatrzańskiej Łomnicy) – czechosłowacki i słowacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy zajął 55. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1996 Bad Mitterndorf (AUT) – 34. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1995 Thunder Bay (CAN) – 37. miejsce (duża skocznia), 47. miejsce (normalna skocznia)
 1995 Thunder Bay (CAN) – 49. miejsce (duża skocznia), 53. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973